Franco Piga (1927-1990) – politico italiano e ministro della Repubblica
 Gustavo Piga (1964) – economista italiano
 Marco Piga (1956) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Fratello gemello di Mario
 Mario Piga (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Fratello gemello di Marco

Pagine correlate
 Pica